Amphithemis (Griekse mythologie), een personage uit de Griekse mythologie
Amphithemis (geslacht), een geslacht van libellen